Diospyros pannonica är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Constantin von Ettingshausen. Diospyros pannonica ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
pannonica